The Children kan verwijzen naar:

The Children (miniserie), een driedelige Engelse miniserie uit 2008
The Children (film), een Engelse horrorfilm uit 2008